A Qatar Stars League 1971–72 foi a 9ª edição do campeonato nacional disputado no Catar.

Resumo
Al-Sadd Sports Club venceu a liga neste ano.

Ligações externas
Qatar - List of final tables (RSSSF) 

1971/72